Buhar oder Buhār steht für:

 Bahār, im Raum des Indischen Ozean verwendete alte Gewichtseinheiten (um die 100–400 kg)
 Buhār (Pakistan), Ort in der Provinz Belutschistan, Pakistan